Семехо́вичи (или Семехови́чи, ) — деревня в Хойновском сельсовете Пинского района Брестской области Республики Беларусь, на границе с Украиной.

Деревня стратегически расположена на демаркационной карте: чтобы попасть в деревню, нужно дважды пересечь Государственную границу и проехать по дороге, которая принадлежит двум государствам одновременно.

Деревня, состоит из одной улицы. Деревянные дома, конечный остановочный пункт автобусного маршрута Пинск-Семеховичи (ч/з Невель), хозяйственные постройки, передвижная почта.

География 
Расположение: с одной стороны деревни — Украина, с другой — Белоруссия, посредине — асфальтированная дорога. По данной дороге в деревню поступают продукты и почта.

Украинские власти поддерживают на дороге относительно свободный режим передвижения (единственное условие: безостановочный режим транзитного движения). 

Белорусский пункт пропуска находится вблизи деревни. Белорусский лес теснит украинский хутор, затем Украину вновь сменяет Белоруссия. Транзитный участок — 5-6 км. Дорогу к деревне, электричество и связь белорусские службы поддерживают в рабочем состоянии.

История 
После развала СССР часть дороги отошла под юрисдикцию украинского государства, хотя сама деревня была и остаётся белорусской. До либерализации пограничных инструкций проехать в деревню было трудно — билет в деревню посторонним не продавали.

Население 
 1999 — 109 чел.
 2010 — 64 чел. 
 2019 — 28 чел.

Культура 
Речь жителей — смесь украинского и белорусского языков. Когда-то в деревне имелся сельский клуб.

Примечания

См. также 

 Города Белоруссии
 Городские посёлки Белоруссии

Населённые пункты Пинского района